Björn Karlsson kan syfta på:

 Björn G. Karlsson - född 1946, professor i energiteknik
 Björn Karlsson (ishockeyspelare) – född 1989, svensk ishockeyspelare
 Björn Karlsson (skådespelare) – svensk skådespelare
 Björn Karlsson (militär) – född 1944
 Björn Karlsson, professor i solenergiteknik på Mälardalens högskola

Se även 
 Björn Carlson (1935–2021), svensk finansman
 Björn Carlsson (född 1977), svensk fotbollsspelare